Mit leeren Händen ist die Bezeichnung für:
 Mit leeren Händen (1951), spanischer Film von José Antonio Nieves Conde
 Mit leeren Händen (2003), französisch-spanischer Film von Marc Recha